Nakamura Kendzsi (1946), japán író
 Nakamura Kendzsi (1949–1992), japán szeijú
 Nakamura Kendzsi (1964), japán vitorlázó
 Nakamura Kendzsi (1970), japán animerendező